Camelbeeck ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Camelbeeck (* 1989), belgischer Eishockeyspieler
 Vincent Camelbeeck (* 1986), belgischer Eishockeyspieler